FIFA svjetsko klupsko prvenstvo 2013. je deseto izdanje Svjetskog klupskog prvenstva, natjecanja kojeg organizira vodeća organizacija svjetskog nogometa FIFA. Prvenstvo se igralo u prosincu 2013. u Marrakechiu i Agadiru u Maroku, između šest kontinentalnih prvaka i domaćeg prvaka države. 

Bayern München osvojio je svoj prvi naslov prvaka svijeta, pobijedivši domaću Raju Casablancu rezultatom 2:0 u finalu.

Izbor za domaćina
Četiri su se države kandidirale za domaćinstvo prvenstava 2013. i 2014. (domaćinstvo se dodjeljuje na dvije godine):

 Južnoafrička Republika
 (domaćini prvenstava 2009. i 2010.)

U listopadu 2011., FIFA je objavila da su Iran, Južna Afrika i Ujedinjeni Arapski Emirati odustali od kandidature, tako ostavivši Maroko kao jedinog kandidata. FIFA je 17. prosinca 2011. službeno objavila da je Maroko domaćin.

Momčadi u najecanju

Stadioni
Stadioni za FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo 2013. nalazili su se u gradovima Marrakech i Agadir.

Suci
Suci i njihovi pomoćnici izabrani za FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo 2013. bili su:

Utakmice
Ždrijeb natjecanja održan je 9. listopada 2013. u hotelu La Mamounia u Marrakechu, da bi se odredili "položaji" triju momčadi u četvrtfinalu (prvaci Afrike, Azije i Sjeverne Amerike).

Termini po zapadnoeuropskom vremenu (UTC±0).

Razigravanje za četvrtfinale

Četvrtfinale

Polufinale

Za 5. mjesto

Za 3. mjesto

Finale

Statistika

Konačni poredak

Strijelci

2 gola
 Ronaldinho (Atlético Mineiro)
 Darío Conca (Guangzhou Evergrande)
 César Delgado (Monterrey)
 Mouhcine Iajour (Raja Casablanca)

1 gol
 Emad Moteab (Al-Ahly)
 Diego Tardelli (Atlético Mineiro)
 Luan (Atlético Mineiro)
 Roy Krishna (Auckland City)
 Dante (Bayern München)
 Mario Götze (Bayern München)
 Mario Mandžukić (Bayern München)
 Franck Ribéry (Bayern München)

1 gol (nast.)
 Thiago Alcântara (Bayern München)
 Elkeson (Guangzhou Evergrande)
 Muriqui (Guangzhou Evergrande)
 José María Basanta (Monterrey)
 Neri Cardozo (Monterrey)
 Leobardo López (Monterrey)
 Humberto Suazo (Monterrey)
 Chemseddine Chtibi (Raja Casablanca)
 Kouko Guehi (Raja Casablanca)
 Abdelilah Hafidi (Raja Casablanca)
 Vianney Mabidé (Raja Casablanca)
 Mouhcine Moutouali (Raja Casablanca)

Nagrade

Izvori

Vanjske poveznice
FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo 2013. na FIFA.com

Prvenstvo 2013.